Тепляковка — село в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области Российской Федерации, является административным центром Тепляковского муниципального образования.

География 
Село Тепляковка расположено в Базарно-Карабулакском районе в центральной её части, в 11 км от районного центра Базарный Карабулак и в 92 км от города Саратова в верховьях реки Чернавка.

Население 
По данным переписи населения 2010 года в селе Тепляковка проживало 514 человек, из них 230 мужчин и 284 женщины.

История 
Русское владельческое село Тепляковка, также Троицкое, Козмодемьянское, образовалось в верховьях реки Чернавка примерно во второй четверти XVIII века. 

Первая деревянная православная церковь во имя Космы и Дамиана была построена в 1750 году. В 1826 году на средства тепляковского помещика Устинова вместо неё возвели новый каменный храм с колокольней и железной крышей. Главный престол освятили во имя Святой Живоначальной Троицы. 

Административно Тепляковка входила в Неёловскую волость Саратовского уезда. 

При Советской власти Тепляковка стала центром одноимённого сельсовета и некоторое время входила в Вольский уезд. В 1930 году была основана новая школа. Троицкую церковь в годы богоборческих кампаний закрыли и впоследствии полностью разрушили. 

Великая Отечественная война унесла жизни 173 жителей села. 

В послевоенные годы Тепляковка являлась центральной усадьбой колхоза «Красная Звезда»‎ и входила сначала в Берёзовский сельсовет, а затем снова в Тепляковский. 

Современное типовое двухэтажное здание школы, получившей в 1988 году статус средней, было построено на Молодёжной улице в 1975 году. В том же году открылся тепляковский детский сад на Колхозной улице.

Инфраструктура 
Сегодня село полностью газифицировано, в большинстве домов имеется телефон. На территории осуществляет свою деятельность средняя общеобразовательная школа и детский сад «Ласточка»‎, дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, отделения почты и Сбербанка, три магазина, котельная, водонапорная башня.

Главными предприятиями являлись кирпичный завод ООО ТКЗ «Крат Мастер»‎ (ликвидировано 21.11.2016)  и сельскохозяйственное ООО «‎АГРО Нива»‎ с построенным в 2012 году молочным комплексом на 1200 коров ( в стадии банкротства и ликвидации с октября 2021 года) . 

На территории села в новом здание разместилась Троицкая церковь. Чин Великого освящения храма совершил 24 сентября 2016 года Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Базарно-Карабулакского района